Sumak steht für:

 Sumak (Pertek), Dorf im Landkreis Pertek, Türkei
 ein Gewürz, siehe Gerber-Sumach #Nutzung
 ein Flachgewebe, siehe Kelim #Varianten

Siehe auch:
 Sumac
 Sumach
 Sumak kawsay, weltanschauliches Grundprinzip indigener Völker Südamerikas